Il campionato europeo di pallavolo femminile 1949 si è svolto dal 10 al 18 settembre 1949 a Praga, in Cecoslovacchia: al torneo hanno partecipato sette squadre nazionali europee e la vittoria finale è andata per la prima volta all'.

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica 
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
URSS(Primo titolo)

Secondo posto 
Cecoslovacchia

Terzo posto 
Polonia

Classifica finale

Collegamenti esterni